Jewgeni Beloussow ist der Name folgender Personen:

* Jewgeni Alexandrowitsch Beloussow (* 1970), russischer Boxer
 Jewgeni Wiktorowitsch Beloussow (Shenja Beloussow; 1964–1997), russischer Sänger 
 Jewgeni Wladimirowitsch Beloussow (* 1962), russischer Rennrodler